Fort comme la mort est un téléfilm de Gérard Chouchan, d'après le roman éponyme de Guy de Maupassant, sorti en 1982.

Synopsis 

Le roman est construit autour de la relation amoureuse d'Olivier Bertin, peintre au faîte de sa gloire mais sans grande inspiration, et de la comtesse de Guilleroy.
La fille de la comtesse, dont la ressemblance avec sa mère au temps de sa jeunesse est frappante, provoque, sans le vouloir, un bouleversement dans l'équilibre fragile d'un adultère qui oscille entre passion et amitié et que marque la hantise de vieillir.

En arrière-plan de ce drame, le Paris mondain de la fin du  figé dans ses codes sociaux et culturels où position et apparence sont deux maîtres mots qui guident les comportements de l'élite.

Fiche technique

Distribution 
 Marina Vlady : Any de Gilleroy
 Michel Vitold : Olivier Bertin
 Marie-Véronique Maurin : Annette de Guilleroy
 Henri Déus : Farandal

Liens externes 
 

Téléfilm français des années 1980
Adaptation d'une œuvre de Guy de Maupassant à la télévision
Téléfilm diffusé en 1982
Adaptation d'un roman français à la télévision